In Stereo kan syfta på:

In Stereo (album av Bomfunk MC's) – debutalbumet av den finska musikgruppen Bomfunk MC's från 1999
In Stereo (album av Marmalade Souls) – ett studioalbum från 2007 av den svenska pop/rockgruppen Marmalade Souls